Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года в IV-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось с 3 — 8 марта 2022 года на Городском катке в столице Киргизии Бишкеке. Это первый турнир в четвёртом дивизионе. Он должен был пройти в 2020 году, но был отменён Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В следующем году он также был отменён из пандемии. Турнир состоялся в 2022 году среди пяти команд и его выиграли хозяева.

Регламент 
 По итогам турнира команда, занявшая первое место получает право играть в группе B третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги 
   вышла в группу В третьего дивизиона чемпионата мира 2023.

Участвующие команды 
В турнире приняли участие 5 национальных команд и все пять — из Азии. Сборная Киргизии и сборная Кувейта пришли из квалификационного турнира третьего дивизиона, остальные — впервые участвуют в мировых чемпионатах.

 Сборная Филиппин снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19.

Турнир 
Сборная Филиппин снялась с турнира из-за пандемии COVID-19

Судьи 
В турнире приняли участие 2 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Михай Пол
  Владимир Суслов

Линейные судьи
  Ынтымак Абдыкалыков
  Тимур Искаков
  Торнике Кучава
  Эдмон Нг
  Александр Ядрышников

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+6).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
4
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Киргизии
Хоккей
Хоккей